Die Liste der Länderspiele der moldauischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der moldauischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Bis in die 1990er Jahre gehörte Moldauien als Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik (MSSR) zur Sowjetunion. Nach deren Zerfall gründete sich 1990 die Federația Moldovenească de Fotbal. Das erste Spiel im September 1990 gegen Rumänien ging mit 1:4 verloren.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der moldauischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der moldauischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der moldauischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1990 bis 1999

2000 bis 2006

Seit 2015

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 18. Februar 2023

Weblinks 
 FIFA-Ergebnisliste (Zeitraum einstellbar) de.fifa.com

Einzelnachweise 

Moldau
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen